Раунд Вали има више значења:
 Раунд Вали (Аризона)
 Раунд Вали (Калифорнија)